Pierre de la Mère de Dieu est un nom en religion qui peut désigner les religieux suivantes :

 Pierre de la Mère de Dieu (1610-1683), né Abraham Bertius, carme déchaux français d'origine hollandaise, animateur de missions catholiques dans les Provinces-Unies gagnées au protestantisme ;
 Pierre de la Mère de Dieu (1635-1705), un carme déchaux français, traducteur et auteur de quelques ouvrages sur Thérèse d'Avila.